Hanauer Hof steht für:

 Hanauer Hof in Straßburg, ursprünglich Stadtschloss, später Rathaus
 Hanauer Hof (Herborn), Straße in Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Hanauerhof, Weiler in Dielkirchen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz